Широкая — балка в Криворожском районе Днепропетровской области, Украина. Относится к бассейну реки Каменки (правый приток).

Географическое положение 

Балка расположена в восточной части Криворожского района. Верховья балки представляют собой несколько ответвлений, которые сливаются около села Новожитомир. Устье балки расположено возле села Златоустовка.

Населённые пункты вдоль балки 

 Новополье
 Красное
 Садовое
 Днепровка
 Шевченково
 Вольный Посад
 Новосёловка
 Романовка
 Вольный Табор
 Широкое
 Новожитомир
 Златоустовка

Характеристика 
Длина балки 22 км. Уклон временного водотока — 2,2 м/км. Площадь водосборного бассейна — 143 км². Имеет 6 притоков общей длиной 21 км.

Хозяйственное использование 
В балке сооружено несколько прудов и водохранилищ. Наибольшие из них: Красинское водохранилище, пруд у села Новожитомир, Златоустовское водохранилище, — используются для накопления и сброса очищенных сточных вод из Центральной станции аэрации города Кривой Рог. Также эти водохранилища используются для орошения.

Интересные факты 
От названия балки произошло название расположенного при ней села Широкое.

Примечания

Источники 
 
 
 Мельник О. Населені місця Криворіжжя (1750—1925). (Криворізький і Широківський райони Дніпропетровської області). — Кривий Ріг, 2015. — 120 с.

Бассейн Каменки
Балки Днепропетровской области
Водные объекты Криворожского района